

Littérature 
Ma vie est une nouvelle de l'écrivain russe Anton Tchekhov, écrite en 1896,
Ma vie est l'autobiographie du révolutionnaire Léon Trotski, publiée en 1930,
Ma vie est l'autobiographie du président américain Bill Clinton, publiée en 2004.

Musique

Chansons 
Ma vie, chanson composée et interprétée par Alain Barrière, sortie en 1964,
Ma vie, chanson de Dadju en 2019,
Ma vie, chanson de Amine en 2005 sur son album Au-delà des rêves

Albums 

 Ma vie, un album du rappeur français MC Jean Gab'1, sorti en 2003,
 Ma vie, un album de Alain Barrière, sorti en 1964, contenant la chanson de même nom.

Autres 
 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées est l'autobiographie partielle du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, publiée en 1961,
Ma vie de dindon, un épisode de la série  en 2011,
 Ma vie est une telenovela, émission de télé-réalité américaine en 2016.

Voir aussi
Autobiographie